Krisp ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Krisp (1935–2008), deutscher Fußballspieler
 Peter Krisp, deutscher Illustrator
 Thomas Krisp (* 1961), deutscher Fußballspieler

 KRISP steht auch als Abkürzung für: Kwazulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform

Siehe auch:
 Crisp